Натуральне число 280
 280 рік до нашої ери
 280 рік нашої ери